Оле́г Орло́в:
 Орлов, Олег Игоревич (род. 1960) — российский физиолог, член-корреспондент РАН, директор Института медико-биологических проблем РАН.
 Орлов, Олег Павлович (род. 1942) — учёный-кораблестроитель, лауреат премии имени А. Н. Крылова.
 Орлов, Олег Петрович (род. 1953) — российский правозащитник, биолог, председатель совета ПЦ «Мемориал».
 Орлов, Олег Леонидович (1956—2014) — советский и российский режиссёр, профессор, народный артист России.